Buslijn 148 (Amsterdam-Aalsmeer)
Buslijn 148 (Lelystad-Harderwijk)
Buslijn 148 (Reusel-Eindhoven)